Todos los veintitrés  Estados que conforman a Venezuela cuentan con sus propios himnos estatales, que han sido adoptadas en el transcurso del tiempo por los gobiernos locales de los estados. Los himnos son considerados símbolos de cada estado junto a sus banderas, escudos de armas y árboles representativos.

El himno nacional de Venezuela es el Gloria al Bravo Pueblo, escrito por Vicente Salias en 1810 y adoptado en 1881.

Himnos estadales

Véase también
Gloria al Bravo Pueblo (Himno Nacional de Venezuela)
 Escudo de Venezuela
 Anexo:Banderas de Venezuela
 Flor Nacional
 Árbol Nacional
 Ave Nacional

Referencias 

Himnos de Venezuela